M82 může být označení pro 

 objekt Messierova katalogu – galaxie Messier 82
 Švecov AŠ-82 (M-82) – vzduchem chlazený hvězdicový motor
 Barrett M82 – americká odstřelovací puška